Bollicina – sacca di gas o di vapore immersa in un'altra sostanza, generalmente un fluido
 Bollicina – personaggio degli Snorky
 Bollicina – album di Stefano Mainetti del 1984